George Hicks peut se référer à plusieurs personnes :

 George Hicks (1879–1954), syndicaliste et homme politique britannique
 George Hicks (1902–?), Footballeur anglais
 George Elgar Hicks (1824–1914), peintre anglais
 George Hicks (1899–?), As de la première guerre mondiale
 George Hicks (1905–1965), correspondant de guerre américain
 George L. Hicks, joueur de football universitaire et colonel dans l'armée américaine
 George Dawes Hicks (1862–1941), philosophe britannique

Voir aussi
 George Hickes